Gongri kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gongri (socken i Kina, lat 32,45, long 94,49), Tibet, 
 Gongri (socken i Kina, lat 27,91, long 91,79), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar